The Father, un court métrage d'Ermias Woldeamlak (2001) ;
 The Father, le titre anglais du film bulgare La Saveur des coings de Kristina Grozeva et Petar Valtchanov (2019) ;
 The Father, un film franco-britannique réalisé par Florian Zeller (2020).